Film
 Visszajátszás – (eredeti címe: Tape), Richard Linklater 2001-es amerikai filmdrámája
 Visszajátszás – (eredeti címe: Hello Again), Frank Perry 1987-es amerikai vígjátéka 
 Visszajátszás – (eredeti címe: Remainder), Omer Fast 2015-ös, angol–német koprodukcióban készült filmdrámája

Televízió
Visszajátszás – 2009-es politikai tévéműsor, műsorvezető: Erdős Gábor
Visszajátszás – a Columbo című televíziós sorozat negyedik évad ötödik részének a címe

Irodalom
 Visszajátszás – Szabó Katalin 2000-ben megjelent könyve